Jääkärinsaari är en udde i Finland. Den ligger i Torneå i den ekonomiska regionen  Kemi-Torneå  och landskapet Lappland, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Jääkärinsaari söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Jääkärinsaari.  Närmaste större samhälle är Torneå,  km väster om Jääkärinsaari. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Lappland, Finland
Torneå